Hérouville ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich: 

 Hérouville-en-Vexin, Gemeinde im Département Val-d’Oise
 Hérouville-Saint-Clair, Stadt im Département Calvados
 Kanton Hérouville-Saint-Clair im Département Calvados

d’Hérouville ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine Ricouart d’Hérouville (1713–1782), französischer Militär und Wissenschaftler